también conocido como Kirito, es el protagonista principal de la franquicia Sword Art Online, creado por Reki Kawahara cuyo seiyū es Yoshitsugu Matsuoka.

El anime trata sobre un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual (VRMMORPG) llamado SAO (Sword Art Online), el cual consiste en superar un castillo flotante de 100 pisos donde habitan los jefes de piso. Como todo juego MMO, el jugador debe subir de nivel y complementar su equipo y habilidades, para ir superando las dificultades del juego. Kazuto es uno de los 1000 beta testers que probó el juego. No obstante, el creador de SAO, Akihiko Kayaba, encierra a 10.000 jugadores, incluyendo Kirito, en este juego obligándoles a superar todos los niveles del castillo para salir del videojuego. Además, si el jugador virtual muere dentro de este, dicho jugador fallecerá en la vida real.

El personaje creado por Reki Kawahara apareció en otros medios y tuvo críticas positivas. Diversas chicas con las que vive aventuras durante su estancia forzada en el juego se enamoran de él: la famosa jugadora Asuna (con la que se casa dentro del mismo), la 'idol' domadora de dragones Silica (la salva de ser asesinada por unos monstruos y la ayuda a resucitar a Pina, su querida dragona mascota), la herrera Lisbeth (a la cual, pese a la nefasta primera impresión por parte de ella, ayuda a recolectar un extraño metal para forjar una nueva espada), e incluso su prima/hermana Suguha (el joven tras descubrir la verdad sobre su relación se sentía ajeno a la familia y se distanció, pero tras reflexionar en SAO y regresar al mundo real cambia su actitud hacia ella por una más cercana que antes) con la cual asistió de pequeño a clases de kendo y que explica la habilidad como espadachín, de Kirito.

Historia en los VRMMO

Aincrad 
El VRMMORPG Sword Art Online (SAO) se estrena en 2022, junto al aparato necesario para jugarlo, el Nerve Gear. Anteriormente sacaron una beta donde 1000 jugadores participaron en ella testeando el juego, denominados en la versión final del juego como Beta tester. Dentro de esos jugadores se encontraba Kazuto, cuyo nick en el juego era Kirito (Kirigaya Kazuto). El mundo conocido en SAO se denomina Aincrad.

La vida en Aincrad comienza para Kirito, siendo instructor para un nuevo jugador llamado Klein, que le enseña los conceptos básicos del videojuego. Una vez terminada la lección se dirigen al Pueblo de los Inicios, donde el Game Master, Akihiko Kayaba, revela el propósito del juego, encerrándolos dentro de él quitando la opción de "cerrar sesión" y les retiro a todos los jugadores el personaje virtual con el que iniciaron sesión, para mostrar únicamente su verdadero rostro en el mundo real.

Los jugadores se encontraron en shock y los caminos de Klein y Kirito se separaron. A partir de ese momento, Kirito se convirtió en un jugador solitario.

Dos meses después, Kirito se decide hacer una misión para obtener un objeto que conoció gracias a la beta, para ello, deberá superar al jefe del primer piso. En dicha mazmorra, se encuentra con una chica que, siendo beta tester también, y sin ayuda, decide hacer equipo con ella para que se puedan completar las agrupaciones que se estaban haciendo. La chica, cual nombre Asuna Yuuki, es muy tímida al público y le da miedo morir, entonces una vez enterados de la estrategia para derrotar al jefe del primer piso junto a un gremio, deciden ponerse en marcha. Después de un duro combate, y toda el gremio casi derrotado, Kirito le asesta un fatal golpe a la bestia dejándola K.O junto con Asuna. Todo el mundo comienza a acusarlo de ser un Cheater-Hacker por no contarles a ellos las técnicas del jefe que él ya sabía de antemano y recriminándole ser un Beta tester al mismo tiempo, entonces Kirito para evitar los problemas entre otros Beta testers y los jugadores, se denomina a sí mismo como un Beater (Beta tester y cheater). El objeto dejado por el monstruo era El abrigo de media noche, que fue recogido por Kirito, y llamado a partir de ahí El espadachín negro (黒の剣士 Kuro no kenshi) por sus ojos y pelo negros unido al color de toda su ropa y arma favorita.

Durante meses Kirito viajaba por Aincrad en solitario, hasta que conoce a un gremio llamado "los Gatos negros de la Luna llena" los cuales intentan derrotar a las criaturas de una mazmorra, pero resulta ser una trampa de la que, sobrevive nuestro protagonista, y Sachi, que así se llamaba, pierde la vida en el proceso. Es entonces cuando va en busca de otro objeto que permitía revivir a las personas, pero no sabía que el periodo de tiempo para revivir personas tras la muerte era de diez segundos. Un mensaje temporizado de Sachi hizo que se tranquilizara tras la muerte. 

Siguiendo su camino, se entera de la creación de gremios dedicados a asesinar a otros personajes (players killers, o en español jugadores asesinos o jugador vándalo). Se encuentra entonces con una chica, llamada Silica, que está siendo atacada por monstruos. Después de salvarla, viajan juntos para encontrar ese objeto, que permitirá revivir al dragón mascota de la chica que murió en el ataque inminente. Además, fue contactado por correo desde los rastreadores que una banda de jugadores vándalos intentaban eliminar a otros jugadores, lo cual, tuvo que detener a algunos durante la misión y, con la despedida de Silica, a otros en compañía de Asuna.

Después de esto, se da cuenta de que necesita una espada más potente, y la herrera de la ciudad, Lisbeth, le acompaña en busca de un material para forjar una de las espadas características de Kirito: la Dark Repulser.

Pasan dos años en SAO y nadie ha conseguido aun acabar con los 100 niveles de la torre. Se rumorea de una gran hermandad, denominada la Hermandad de Sangre, y Kirito, después de haber ido por solitario todo este tiempo, entra a la hermandad, reencontrándose con Asuna. Después de planificar una estrategia e ir a vencer al jefe del piso 74, se ven apurados, haciendo que los luchadores se quedaran en la retaguardia. Aún recuperándose de la derrota, aparece otra hermandad llamada El Ejército, la cual se enfrentan a este jefe y el más característico de Sword art Online, The Gleam Eyes. Cuando Kirito observa que no lo van a conseguir activa una habilidad única llamada "doble empuñadura", haciendo que Kirito pueda utilizar dos espadas a la vez, derrotando al jefe y ayudando al Ejército. 

Más tarde, Asuna pide a la Hermandad de Sangre un descanso (para poder irse lejos de la ciudad con Kirito). El jefe de la Hermnadad de Sangre, Heathcliff, pone la condición de que Kirito le gane en un duelo. A punto de ganar Kirito, el líder de la Hermandad hace un movimiento extraño que parecía protección del propio sistema y acaba venciendo, obligando a Kirito a unirse a la hermandad, ya que era otra condición si perdía el duelo.

Días después de entrar oficialmente en la Hermandad, es traicionado por uno de sus integrantes, Kuradeel, quien se lleva a Kirito y a otros integrantes a un cañón, donde mata a todos, dejando a Kirito para el final aplicándole un veneno paralizante. Antes de morir, Asuna va en su rescate al descubrir las intenciones de Kuradeel, perdonando la vida de este. Sin embargo, el hombre vuelve a atacar a los dos protagonistas, pero Kirito, ya curado, le asesta un golpe mortal en el pecho. En ese momento Kirito le confiesa a Asuna lo que siente por ella y juntos piden permisos a Heathcliff para tomarse un descanso.

Kirito y Asuna se casan y pasan su luna de miel en una cabaña del piso 22 donde cuyo bosque, se encuentra un fantasma según los rumores. Investigando, encuentran a una niña tendida en el suelo, y la llevan a la cabaña. La niña, cuando despierta, ve a Asuna y a Kirito como su madre y su padre respectivamente, dice llamarse Yui y es aceptada por la pareja como su hija. Kirito descubre que Yui es un IA del videojuego (Inteligencia Artificial), pero para eso, tuvo que retirar su código del juego antes de que sea borrada, convirtiéndola en un objeto del juego y la guarda en la memoria del NeverGear.

Finalmente, acaban su luna de miel al enterarse de que ya pueden vencer al jefe del piso 75, que cuando es derrotado, Kirito observa a Heathcliff, y descubre que sus movimientos no son normales, desvelando de que el mismo personaje se trata del Game Master del juego, Kayaba Akihiko. Cuando todos se enteran, Heathcliff, paralizando a los demás jugadores, reta a un duelo a muerte a Kirito, poniendo como premio si Kirito vence, la libertad de todos los jugadores de SAO. Tras un duro combate, Heathcliff va a asestarle un golpe fatal a Kirito, pero Asuna se pone en medio, y la espada atraviesa a la chica. Mientras Kirito ve la escena, es tiempo suficiente para que Heathcliff le atraviese a el también, haciendo que su barra de salud bajara a cero. Kirito tarda un momento en reaccionar y en negar su muerte y la de su chica, por lo que aún con la espada del enemigo clavada, coge el estoque de Asuna, clavándolo en el pecho del Game Master. Tiempo después sabemos en un capítulo especial que Kirito en realidad perdió,y fue Kayaba quien le salvó la vida,dejando en claro que Kirito aprovecho la única oportunidad que tenía.

Tras esta acción, la visión de Kirito se oscurece, y despierta en una especie de isla flotante junto a Kayaba, sin la skin de Heathcliff, y junto a Asuna, que tras una charla con Kayaba, y observando como todo Aincrad y por tanto SAO se destruía, Kirito (como Kazuto), despierta en el hospital, después de haber pasado dos años en ese juego infernal. Ahora su próxima misión será encontrar a Asuna, como prometió durante su luna de miel.

Alfheim Online 
Tras dos meses de una recuperación por estar dos años en cama por la inmersión en SAO, Kazuto estrecha la relación con su hermana política, Suguha, volviendo al kendo que dejó hace tiempo. Al estar tanto tiempo en SAO, no se acostumbra a la espada de kendo, teniendo pequeños lapsus cuando empuña dicha espada.

En ese tiempo se entera de que Asuna no ha despertado, junto a 300 jugadores, que siguen inmersos con el NeverGear. Una de las veces que va a visitar a la chica, conoce al padre de esta, Shuzou Yuuki, y a su prometido concertado, Nobuyuki Sugou. Kazuto se entristece al saber esto, pero le llega un e-mail de un amigo que conoció en SAO, con una foto de una captura pantalla donde aparece Asuna encerrada en una jaula de oro, con el aspecto de un hada. Agil, el amigo, le comenta que han visto a Asuna en un nuevo VRMMORPG llamada Alfheim Online.

Alfheim Oline resulta ser diferente a SAO, pues permite coger una serie de razas con distintas habilidades. La raza que coge Kirito es la Spriggan (caracterizados por su vestimentas negras y sus habilidades de ilusión). Cuando ya entra al juego, un bug impide acceder al punto de partida, empezando en el bosque en su lugar, y observa que las habilidades de combate de Kirito y el dinero del juego, son retenidos debido a que SAO y ALO comparten el código, además, en su inventario encuentra un objeto desconocido, que resulta ser Yui, además de objetos corruptos, que son descartados más tarde. El mundo del nuevo videojuego se centra en Fairy Dance (nombre del espacio global durante la serie de ALO (Alfheim Online).

Nada más empezar el juego, Kirito se mete en problemas intentando ayudar a una chica llamada Leafa. Derrota a los enemigos, que resultan ser de una banda llamada Salamander, y como muestra de agradecimiento Leafa le enseña a volar. Después de explicarle un poco en que consiste el mundo de ALO, Leafa ayuda a Kirito a llegar al lugar donde se encuentra encerrada Asuna: el Árbol del Mundo. Cuando llegan allí, un grupo de la anterior banda les atacan, pero Kirito utiliza uno de los hechizos característicos del Spriggan, transformándose en un demonio gigante. Cuando los derrotan, obliga a uno de los salamaders a que le cuenten sus planes, y este confiesa que su banda está organizando un ataque a las razas Sylph (cuyas características son sus vestimentas verdes y su magia de viento) y Cait Sith (cuyas características son el aspecto de gato que tienen y su poder de control de los animales)

Al descubrir el plan, Kirito y Leafa se dirigen al lugar donde se reúnen las tres razas (Sylph, Cait Sith y Salamader) y acaban luchando contra el general de los Salamander Eugene. Tras ser vencido, Kirito y Leafa siguen su camino hacia el Árbol del Mundo, pero se desvían acabando en una mazmorra de ALO, donde encuentran monstruos de nivel alto, hasta que conocen un animal de la mazmorra a la que llaman Tonkii, que llevan a los dos protagonistas fuera de esa mazmorra.

Ya en el Árbol del Mundo, Kirito se enfrenta a una cantidad incontable de enemigos para llegar a la copa del Árbol del Mundo, pero en un primer intento muere, pero es resucitado por Leafa, quien entablan una conversación descubriendo que Leafa es Suguha, y que siente algo por Kazuto, lo cual, ambos se desconectaron antes de la confesión debido a un triángulo Kirito-Leafa-Asuna. Kazuto, sin decir nada a Suguha, le ordena a reconectarse y enfrentar a un duelo, en donde es interrumpido si uno de los 2 moría y ambos no querían eso.

En un segundo intento, ayudado por sus amigos de otras razas, Kirito llega a donde se encuentra Asuna, pero Nobuyuki Sugou, con la skin de Oberón como Rey de las Hadas, impide a Kirito salvar a la chica con su magia de gravedad. Pero en su mente Kirito escucha la voz de Kayaba Akihiko, quien le da consejos para vencer a Oberón y posteriormente le otorga la Semilla del Mundo (un programa para ejecutar un mundo VRMMORPG). Para eso, Kayaba le entregó en secreto un código de seguridad para el acceso a Administrador, y así, Kirito accede como dicho flag, destituyendo a Sugou en el proceso y tras su eliminación, pudo borrar su cuenta y prohibición de crear otras cuentas para siempre. Además, Kirito pudo forzar la desconexión de Asuna y de los demás jugadores antes de que se termine el tiempo del flag de administrador. 

Kirito despierta y se dirige hacia el hospital para visitar a Asuna, pero por el camino Nobuyuki Sugou, le intenta matar. Kirito logra zafarse, dejando inconsciente al hombre. Llega al hospital y Asuna ya ha despertado.

Poco tiempo después Asuna y Kirito se reencuentran en el instituto, ahora renombrado a "Colegio de víctimas de SAO", además, ponen de libre acceso la Semilla del Mundo (The Seed), creando un nuevo mundo VRMMRPG, similar a ALO, administrado por Agil, el amigo de Kirito, y él.

Gun Gale Online y el Nuevo Aincrad 

Aun no ha pasado un año desde que Kirito salvó a Asuna de aquella cárcel de oro, cuando un agente del gobierno japonés, Seijirou Kikuoka, le comenta un extraño caso ocurrido en otro VRMMORPG llamado Gun Gale Online (GGO) donde un jugador al que llaman Death Gun, está asesinando a otros personajes del videojuego y, además, el usuario que controla al personaje asesinado también muere en la vida real. 

Antes de empezar con la investigación, Kazuto avisa a Asuna y transfiere los datos del personaje de ALO en GGO. Kikuoka prepara una sala, dejando a una enfermera para vigilar el estado del chico. Una vez dentro del juego, cuyo nombre del mundo es Phantom Bullet, Kirito se sorprende por su aspecto femenino. Además, el juego es un videojuego de disparos y no está familiarizado con esas armas.
Poco tiempo después de entrar al nuevo mundo, conoce a una chica llamada Shinon, que engañada por el aspecto de Kirito, le da su confianza enseñándole todo lo que sabe de GGO, descubriendo un arma perfecta para Kirito, una espada láser.

Cuando ya tiene todo el equipo necesario, Kirito y Shinon se apuntan a una competición PVP (jugador contra jugador) dentro del juego GGO, llamada Bullet of Bullets. Es en las preliminares del campeonato cuando Kirito y Death Gun se encuentran por primera vez, descubriendo así que el mismo usuario que maneja a Death Gun perteneció a una de las bandas Players Killers en SAO llamada Ataúd Risueño. 
Kirito, entonces, se siente apenado por Death Gun, pues en SAO tuvo que matar a tres miembros de esa banda (Kuradeel era uno de ellos).

En la fase final de Bullet of Bullets, los protagonistas presencian el asesinato de un jugador a manos de Death Gun, pero este desaparece antes de que Kirito pueda seguirle la pista. Ambos, se refugian en una especie de cueva en el desierto, donde no pueden ser localizados. Es entonces cuando Sinon revela su miedo a las armas, y le cuenta a Kirito lo que ocurrió con su madre. A lo largo de la conversación,  Kirito se da cuenta de los planes de Death Gun, y entiende como logra matar en el juego y en la vida real a la vez. Le explica lo que ha descubierto a la chica, comentándole que puede estar en peligro, pues un cómplice de Death Gun es quien se encarga de asesinar a la gente desde el exterior. Kirito, se enfrenta entonces a Death Gun en un duelo de espadas el cual sale vencedor y sin preámbulos se desconecta dirigiéndose a casa de Sinon y descubriendo los planes de Death Gun.

Durante el mismo espacio temporal, Kirito vuelve a Aincrad, en la nueva semilla creada a partir de ALO, donde una espadachín se hace famosa en el juego llamada Yuuki. Kirito se enfrenta a ella y es derrotado. Posteriormente ayuda a nueva banda llamada Caballeros Durmientes (donde se encuentra Asuna de forma temporal). Durante este encuentro, también consigue la espada legendaria conocida como Excalibur. Ya despejado el piso 28, Kirito se encuentra de nuevo con Yuuki, y pierde de nuevo, además se entera de que la usuaria de Yuuki está permanentemente conectada pues padece de SIDA en el hospital.

Underworld 
Al empezar el arco Alicization, Kirito es reclutado por el ministerio de defensa japonés para probar la cuarta tecnología Full Drive llamado Soul Translator (STL). Al usar el STL, todos los datos son borrados por el sistema. El último integrante de Death Gun envenena a Kazuto en el mundo real quedando esté en coma, pero el ministerio logra rescatarlo y lo fuerza a enviar a Underworld para evitar su muerte. Kirito ayuda a Eugeo a completar sus planes y recuerda los eventos de Eugeo y Alice durante la "infancia" en Underworld mientras intenta encontrar una manera de salir, volviendo a la realidad.

Referencias 

Personajes de manga y anime
Sword Art Online
Huérfanos ficticios
Colegiales ficticios
Kendokas ficticios
Japoneses ficticios
Personajes de Sword Art Online